Дракула е роман на Брам Стокър от 1897 г.

Дракула може да се отнася още за:
 Дракула – орхидея
 Граф Дракула – главен герой в романа;
 Влад III Дракула (1431 – 1476), владетел на Влашко;
 Дракула – вид риба (Danionella dracula)
 Дракула – река Дракул, още Дракула, Годечко
 Дракула - пещера в района на село Разбоище

Кино и телевизия 
 Носферату - симфония на ужаса, ням германски филм от 1922 година, екранизация на романа;
 Дракула, американски филм от 1931 година;
 Дракула, британски филм от 1958 година;
 The Brides of Dracula, британски филм от 1960 година;
 Dracula: Prince of Darkness, британски филм от 1966 година;
 Дракула, телевизионен филм от 1968 година;
 Dracula Has Risen from the Grave, британски филм от 1968 година;
 Граф Дракула, филм от 1969 година;
 Taste the Blood of Dracula, британски филм от 1970 година;
 Scars of Dracula, британски филм от 1970 година;
 Дракула срещу Франкенщайн, американски филм от 1971 година;
 Dracula AD 1972, британски филм от 1972 година;
 Дракула, телевизионен филм от 1973 година;
 The Satanic Rites of Dracula, британски филм от 1973 година;
 Дракула и син, френска комедия от 1976 година;
 Дракула, телевизионен филм на BBC от 1977 година;
 Дракула, филм от 1979 година;
 Носферату - призракът на нощта, римейк от 1979 година на филма „Носферату - симфония на ужаса“;
 Дракула: Сериалът, канадски сериал от 1990 година;
 Дракула, американски филм от 1992 година;
 Дракула: мъртъв и доволен, комедия от 1995 година;
 Дракула 2000, американски филм от 2000 година;
 Дракула, италиански телевизионен филм от 2002 година;
 Дракула 2: Възнесение, филм от 2003 година, продължение на „Дракула 2000“;
 Дракула 3000, филм от 2004 година;
 Дракула 3: Заветът, филм от 2005 година, продължение на „Дракула 2000“;
 Дракула, телевизионен филм на BBC от 2006 година;
 Дракула 3D, италиански филм от 2012 година;
 Дракула: Неразказан, американски филм от 2014 година, истинската история.